Хмельницький сільськогосподарський ярмарок — ярмарок різних видів продукції сільського господарства, який традиційно проводиться у Хмельницькому декілька разів на рік.

Історія виникнення та еволюціонування 
Проведення ярмарків, різних за масштабом та тривалістю, має насичену багатовікову історію у місті Хмельницькому (до 1795 — Плоскирів, до 1954 року — Проскурів). Протягом трьохсот років, з 1493 по 1793 роки, Плоскирів знаходився під владою Польщі та отримав статус містечка. У ньому розвивалась торгівля та проводились різноманітні ярмарки.

У 1578 році король польський і великий князь литовський Стефан Баторій надав Плоскирову можливість кожного року проводити ярмарок, приурочений до Нового року, Різдва та Св. Віта. Окрім того у місті можна було організовувати торги кожного вівторка.
 
22 грудня 1775 року король Станіслав Понятовський розпорядився про проведення ярмарків двічі на рік для підтримки та покращення життя в Плоскирові. Для цього були обрані спеціальні дні: Новий рік та на свято зачаття Святої Анни. У той час ярмарки тривали по два тижні.

В 1901 році у Хмельницькому, тоді ще Проскурові, також вирували ярмарки. Щорічно їх проводилось близько 14, проте тривав кожен з них один день. Проскурівські ярмарки початку XX століття поступались за розмахом та популярністю на Поділлі лише ярмаркам, що проводились в Ярмолинцях.

Ярмарок і сьогодення 
Ярмарок залишається невід'ємною частиною життя міста і в XXI сторіччі. Щорічне проведення сільськогосподарських ярмарків на вулиці Прибузькій вже стало доброю традицією під час святкування Дня міста Хмельницького у вересні. В них беруть участь сотні виробників та сільськогосподарських підприємств, які пропонують хмельничанам величезний асортимент різноманітної продукції. Також проведення ярмарків приурочують до новорічних та різдвяних свят. У цей період, окрім продуктів харчування, можна придбати символи нового року, ялинки та новорічні прикраси. Ще один ярмарок проводиться напередодні Великодня. В цей час найактуальнішими товарами є хлібобулочні вироби, молочна продукція, овочі, саджанці, одяг та прикраси в українському національному стилі.

2019 року відбувся сільськогосподарський новорічний ярмарок. На ньому була представлена сільськогосподарська продукція та продукти харчування. Ярмарок розпочався о 8 годині ранку.

Джерела 
 Хмельницькому — 500 / текст С. Кабачинська. — Хмельницький: вид-во «Поділля», [Б. Р.]. — 100 с.

Посилання 
 Історична довідка //Офіційний сайт Хмельницької міської ради
  Ярмарок в Хмельницькому// Хмельницька міська рада — 28.09.2013 р.
 Особливості життя Плосирова у XVI—XVII ст. // Хмельницький портал — 04.10.2011 р.

Примітки 

Культура Хмельницького
Ярмарки